

Новопокровський сільський округ — сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Новопокровський сільський округ — сільський округ, Успенський район, Павлодарська область
 Новопокровський сільський округ — сільський округ, район Шал-акина, Північноказахстанська область